Євро́па () є національним гімном Косова Створений Менді Менджикі (Mendi Mengjiqi). Гімн не має слів. Затверджений 11 липня 2008 року. Цей гімн відображає багатонаціональний характер Косова, на Асамблеї Косова за цей гімн проголосували 72 учасники при 15 проти і 5 утримались.

Див. також 
 Герб Косова
 Прапор Косова

Примітки

Посилання 
 "Who Recognized Kosovo?"  з посиланням на MIDI-версію.
 Complete official rules of the competition 
 Reuters video news report about the competition 

Національні символи Косова
Косово
Косово
Музика Косова